The Warriors EP — da banda POD
 The Warriors (filme) — filme de 1979, conhecido no Brasil por Os Selvagens da Noite
 The Warriors (jogo eletrônico) — jogo eletrônico baseado no filme homônimo
 Warriors (álbum) — nono álbum de estúdio da banda Agnostic Front

Ou ainda
 The Dark Avenger, aventura com Errol Flynn por vezes citada como "The Warriors"

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema